Иван Иванович Сидорин (25 февраля 1888 года, Москва — 11 марта 1982 года, Москва) — советский учёный в области металловедения, профессор (1929), доктор технических наук (1958), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1962). Основоположник отечественного авиационного материаловедения, создатель российского дюралюминия — кольчугалюминия.

Биография 
Родился в Москве на Нижней Красносельской улице в купеческой семье выходцев из крестьян села Жирошкино Бронницкого уезда Московской губернии.

В 1907 году окончил Александровское коммерческое училище (с серебряной медалью), получил звание кандидата коммерческих наук. В том же году поступил в Императорское московское техническое училище (ИМТУ).
В 1911—1912 годах служил вольноопределяющимся 4-го гренадерского Несвижского полка. 26 августа 1912 года в составе этого полка принимал участие в параде на Ходынском поле в честь 100-летия Бородинской битвы. После парада получил предложение поступить на «службу во дворце в покоях Государя за высокий рост и отличную выправку», но отказался. Получив звание прапорщика, вернулся к учебе.
В 1914 году окончил химический факультет ИМТУ по специальности металлургия, представив в качестве дипломного проекта «Проект доменного завода для юга России» (составлен на основе материалов, собранных им на Александровском и Днепровском заводах во время практики). Как один из лучших выпускников был оставлен в ИТУ для преподавания.

Во время I мировой войны служил в пехоте, заместитель командира полка. В 1917 году получил вызов из Главного артиллерийского управления (ГАУ) и отбыл в его распоряжение. Инженер Сидорин был назначен помощником уполномоченного ГАУ «по изготовлению снарядов французского образца». Одновременно с военной службой Сидорин выполнил для ГАУ ряд исследований сталистого чугуна. С 1 сентября 1917 года начал педагогическую работу в МВТУ. Принял октябрьский переворот.

В 1922 году организовал в МВТУ лабораторию механических испытаний, с 1924 года стал заведующим лаборатории.

Работа в авиапроме 

Ближайший ученик Н. Е. Жуковского, сподвижник А. Н. Туполева И. И. Сидорин принял самое деятельное участие в создании ЦАГИ. Решением коллегии ЦАГИ в мае 1922 года была организована секция испытания материалов, положившая начало новому научному направлению — авиационному материаловедению. На начальном этапе, не располагая экспериментальной базой, секция испытания материалов пользовалась механической лабораторией МВТУ. В 1924 году Сидорин вошел в первую комиссию по строительству ЦАГИ — осуществлявшую строительство корпусов АГОС (Авиация, Гидроавиация и Опытное строительство) и здания Гидроканала на участке Немецкой и Вознесенской улиц.

В октябре 1925 года И. И. Сидорин возглавил отдел испытания авиационных материалов и конструкций (ОИАМиК).

В 1922—1923 годах руководил работами по созданию отечественного дуралюмина на Кольчугинском заводе.
В октябре 1922 года вошел в образованную при ЦАГИ Комиссию по металлическому самолетостроению под председательством А. Н. Туполева, состав комиссии: И. И. Сидорин, Г. А. Озеров, Е. И. Погосский. Основной задачей комиссии являлась организация в стране производства перспективного для самолетостроения материала — алюминиевых сплавов. Первый металлический самолет АНТ-1 поднялся в воздух с Кадетского плаца в Лефортове 21 октября 1923 года. С тех пор 21 октября — День Российской авиации. Через несколько месяцев 26 мая 1924 года состоялся полет первого цельнометаллического самолета АНТ-2 на Ходынском аэродроме.

В 1925 году вместе с А. Н. Туполевым и Б. С. Стечкиным находился в многомесячной заграничной командировке для изучения научно-исследовательских институтов и авиационных заводов Германии, Франции и Англии. Позднее (1935) побывал в командировке в США.

В 1926 году организовал по заданию ВСНХ «Бюро по авиалесу», которое позднее, в 1932 году вошло в организационную структуру ВИАМ. Опыт деревянного самолетостроения пригодился в годы Великой Отечественной войны, когда вышли из строя основные заводы по производству алюминия и возникла необходимость строить самолеты смешанной металлодеревянной конструкции: ЛаГГ, Як, МиГ и Ил-2.

В 1926 году защитил докторскую диссертацию, в 1929 году ему присвоено звание профессора.

Основатель кафедры металловедения МВТУ в 1929 году — первой в СССР кафедры металловедения.

Образование ВИАМа 
В июне 1932 года по инициативе Сидорина решением правительства отдел ОИАМ ЦАГИ был реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ). Научным руководителем ВИАМ (техническим директором) был назначен И. И. Сидорин, оставался им вплоть до своего ареста в январе 1938 года. За 6 лет он проделал колоссальную организаторскую работу по строительству, подбору кадров, разработке тематики и другим вопросам, позволившую создать уникальный и авторитетный материаловедческий институт, взявший на себя всю ответственность за качество металлургического производства и технологию переработки материалов в детали летательных аппаратов и их двигателей.

В предвоенные годы коллектив сотрудников ВИАМ под руководством И. И. Сидорина и Г. В. Акимова разработал и внедрил в промышленность высокопрочную конструкционную сталь «хромансиль» (30ХГСА) с уровнем прочности σB 1400—1600 МПа. Достоинством нового материала являлось отсутствие в составе стали дефицитного в то время молибдена, который в виде ферро-молибдена для металлургической промышленности получали из заграницы. Помимо экономного легирования сталь «хромансиль» не имела прочностных аналогов в предвоенном и военном самолётостроении Германии и США, в последнем случае — вплоть до начала 1950-х годов. Новая сталь сразу нашла применение в ферменной конструкции передней части фюзеляжей, сваренной из труб 30ХГСА, истребителей И-200 (МиГ-1), И-26 (Як-1), проектирование которых было начато в 1939 году. Сталь также успешно применялась на целом ряде советских самолётов 1940-х годов в виде усиливающих полок лонжеронов таврового сечения.

Под руководством И. И. Сидорина, с учетом опыта, полученного при ознакомлении с авиационной промышленностью США, были разработал первые в стране технические условия на все авиационные материалы, включая авиалес, сталь, алюминий, дуралюмины, резиновые изделия, лаки, клей, краски. Также в соответствии с американской практикой принял и ввел в действие систему обозначения лабораторий ВИАМ цифровыми индексами (с № 1 по № 30, которая сохранялась в Институте до начала 2000-х годов).

Арест и обвинение во вредительстве 
В январе 1938 году был арестован по обвинению в участии в антисоветской вредительской организации, действовавшей в авиационной промышленности (фактически за многолетнюю связь с «врагом народа» А. Н. Туполевым, который был арестован 21 октября 1937 года). Военной коллегией Верховного Суда СССР 28 мая 1940 г. осужден по статьям 58-7, 58-11 УК РСФСР и приговорен к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет, с поражением в избирательных правах на 5 лет и конфискацией имущества. Вместе с группой авиационных специалистов направлен на работу в специализированное КБ системы НКВД, ОТБ-82 («Тушинская шарашка»), где главным конструктором был А. Д. Чаромский, а его заместителем Б. С. Стечкин. ОТБ-82 занималось разработкой авиационного дизеля. Начало войны и приближение немецких войск к Москве вынудило руководство НКВД перевести в Казань как шарашку ОТБ-82, так и коллектив завода № 82. В Казани на моторном заводе И. И. Сидорин решил проблему надежной работы клапанов. В 1942 году Чаромскому удалось довести дизель М-30 до рекомендаций приёмной комиссии к серийному выпуску, за что А. Д. Чаромского освободили из заключения, а двигатель получил новое обозначение АЧ-30Б по имени автора. Вместе с ним по рекомендации Берии от 16.06.1942 года Сталиным были освобождены из заключения восемь сотрудников Чаромского, внёсших существенный вклад в разработку дизеля. Среди них под номером восемь значится И. И. Сидорин.

В конце 1942 года был включен И. В. Сталиным в число разработчиков нового мощного дизеля М-40 для бомбардировщика дальнего радиуса действий, был вызван в Москву и назначен главным металлургом 45-го авиамоторного завода. В должности главного металлурга 45-го завода оставался до 1946 года.

В 1942 году судимость была снята, однако до полной реабилитации было еще долгих 10 лет.

С 1946 года вернулся к преподавательской работе в МВТУ, и с 1952 до 1972 года руководил кафедрой металловедения. Итогом многолетней работы кафедры стал учебник для вузов «Основы материаловедения», отмеченный Государственной премией. Педагогическую деятельность Иван Иванович сочетал с работой по созданию новых алюминиевых и титановых сплавов, алюминиевых композиционных материалов, трудился в совершенно новом направлении — радиационном методе контроля качества материалов. Под его руководством разработаны и внедрены в производство новые высокопрочные литейные алюминиевые сплавы марок МВТУ-1, МВТУ-2 и МВТУ-3, созданы новые технологические процессы..
И. И. Сидорин также руководил Русским обществом испытаний материалов, Всесоюзной ассоциацией испытаний материалов, секцией авиаматериалов АВИАВ НИТО и секцией металловедения НТО Машпром. Был членом Международной ассоциации испытаний материалов.

Похоронен на Даниловском кладбище.

Воспоминания современников 
Академик И. Н. Фридляндер о годах учебы в МВТУ:

И. Н. Фридляндер. На смерть Сидорина

Из книги: Симоненков В. И. Судьбы учёных в сталинских спецтюрьмах.

Семья 
С 1919 года женат на Валентине Гавриловне Сипиковой (трагически погибла в 1936 году). Сын Кирилл 1921 года рождения, инженер-двигателист (автомобильные и автотракторные двигатели). Преподавал в МАМИ. В 1970—1988 годах ректор МАМИ.

Из прямых наследников И. И. Сидорина ныне здравствует внучка ученого Наталья Кирилловна Сидорина, писатель, литературовед, автор литературно-исторического произведения «Златоглавый. Тайны жизни и гибели Сергея Есенина» и документально-художественного произведения «Крылатый металл. Русский прорыв»

Адреса в Москве 
По состоянию на 1926 год проживал по адресу: Москва, Елоховский проезд, дом 1 кв. 10, вместе с братом Михаилом (согласно справочника ''Вся Москва на 1926 год")

В последние десятилетия своей жизни проживал по адресу Ладожская улица, дом 2/37 (1961—82), однако фактически большую часть времени проводил в своем дачном доме в Пушкине (Московской области), где Сидорин бывал с 1928 до конца жизни. Здесь установлена мемориальная доска.

Увековечение памяти ученого 
В плане увековечения исторической памяти судьба оказалась несправедливой к инженеру-практику, ученому, стоявшему у истоков самолётостроения в СССР, русскому интеллигенту старой закалки, наследнику традиции Императорской высшей школы, соратнику Н. Е. Жуковского и А. Н. Туполева, основателю новых научных направлений: авиационного материаловедения и испытаний авиационных материалов. На зданиях и корпусах некогда могучих институтов авиапрома ЦАГИ и ВИАМ ‒ организаций, которым отданы лучшие годы жизни И. И. Сидорина, мы не найдем ни памятных досок, ни барельефов, посвященных ученому и основателю. Таковых удостоены его более удачливые ученики.

В 2008 году к 120-летию ученого ВИАМ издал буклет, посвященный жизнедеятельности Ивана Сидорина.

В 2017 году ВИАМ издал книгу Н.К. Сидориной «Крылатый металл. Русский прорыв» (переиздана в 2020 году).

В 2019 году учреждена золотая медаль им. И.И. Сидорина, которая вручается за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие института, активное участие в решении важнейших задач авиационного материаловедения.

Экспозиция, посвященная Ивану Ивановичу Сидорину в музее "Битва за оружие Великой Победы" на территории Государственного музея-заповедника "Прохоровское поле".

Материалы в СМИ о И.И. Сидорине: 

Татьяна Маслова "Легкокрылый металл. И.И. Сидорин. Битва за оружие Великой Победы"

Наталья Сидорина "Авиационное Пушкино. Иван Иванович Сидорин"

Телеканал "Звезда" Программа "Не факт"

Награды 

 орден Ленина (1967);
 орден Трудового Красного Знамени (1945);
 орден Красной Звезды (1933), в связи с 15-летием ЦАГИ;
 Государственная премия СССР (1986, посмертно) за учебник «Материаловедение», 1986;
 Золотая медаль АН СССР им. Чернова — 1977 г.

Примечания

Труды 
 Технические условия на алюминий, дуралюмин, стальные листы, стальные трубы, стальную проволоку и резиновые амортизаторы. М.: Управление РККВВФ, 1923.
 Полное статистическое испытание самолета Ю-21. М.: 1924.
 Исследование кольчугалюминия» и «Исследование кольчугалюминиевых профилей». Труды ЦАГИ, 1925 год, вып. 15 и 16).
 Исследование кольчугалюминиевых профилей. М.: Труды ЦАГИ, выпуск 16, 1925.
 Исследование кольчугалюминиевых труб. М.,1927.
 Технические условия на дуралюминиевые листы, дуралюминиевые профили, дуралюминиевые трубы, дуралюминиевые заклепки. М., 1927.
 Исследование упругих деформаций коленчатого вала мотора М-5. М., 1928.
 Исследование на кручение коленчатого вала мотора М-6. М., 1928.
 Металловедение. Учебник. М.: Государственное Техническое Издательство, 1930.
 Рациональная терминология термической обработки металлов и сплавов. М.: Академия Наук Союза ССР, 1934.
 Роль русской науки в развитии металловедения и термической обработки металлов. М.: Машгиз, 1948 -1951.
 Металловедение и термическая обработка металлов/ под ред. И.И. Сидорина. М.: Машгиз, 1955.
 Основы материаловедения. Учебник для вузов/ под ред. И.И. Сидорина. М.: Машиностроение, 1976. 2-е издание, 1986.
 Новые высокопрочные алюминиевые сплавы. И.И. Сидорин, В.И. Силаева, Т.В. Соловьева, А.И. Колмаков. // Новые сплавы и методы упрочнения машин. Труды МВТУ. М.: МВТУ, 1981.

Литература 
Сидорина Н. Иван Иванович Сидорин. М.: Молодая гвардия. — ЖЗЛ, Серия «Советские инженеры». М., 1985.

Е.Н. Каблов, А.П. Петрова. Сидорин Иван Иванович. М.: ВИАМ, 2008.

Н.К. Сидорина. Крылатый металл. Русский прорыв. М.: ВИАМ, 2017.

Ссылки 
 Н. СИДОРИНА «Советские инженеры. Иван Иванович СИДОРИН»
 Биографии великих инженеров. СИДОРИН Иван Иванович
 И. И. Сидорин (шестой слева) с ведущими специалистами ЦАГИ и ВВС РККА(фото)

Персоналии:Авиация
Выпускники Александровского коммерческого училища
Выпускники Императорского технического училища
Похороненные на Даниловском кладбище
Машиностроители
Механики СССР
Сотрудники ЦАГИ
Сотрудники ВИАМ
Доктора технических наук
Учёные, репрессированные в СССР